William Tomlinson est un nom pouvant désigner:

 (1838-1912), homme politique conservateur britannique
 (1858-1916), historien britannique
 (1901-1984), joueur anglais de cricket
William Rae Tomlinson (1902-1979), homme politique canadien en Ontario
, professeur américain d'informatique
, professeur américain d'informatique

Voir aussi
 (1927-2000), joueur australien de football australien
 (né en 1986), boxeur australien

Tomlinson, William